Первый дивизион 1979/1980 — 77-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 28 августа 1979 года и закончился 11 мая 1980 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1979/1980
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1979 году
Спорт в Бельгии в 1980 году